Луцій Атілій Луск (, V століття до н. е.) — політичний і державний діяч ранньої Римської республіки, військовий трибун з консульською владою 444 року до н. е.
 Луцій Атілій Пріск (; IV століття до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, військовий трибун з консульською владою 399 та 396 років до н. е.
 Луцій Атілій (; IV століття до н. е.) — політичний і державний діяч Римської республіки, народний трибун 311 року до н. е.
 Луцій Атілій (; ? — 2 серпня 216 до н. е., Канни) — військовий діяч Римської республіки, квестор 216 року до н. е.
 Луцій Атілій (; III століття до н. е.) — військовий діяч Римської республіки, префект 215 року до н. е. у місті Локрі.
 Луцій Атілій (; III століття до н. е.) — політичний і державний діяч Римської республіки, народний трибун 210 року до н. е.
 Луцій Атілій (; III—II століття до н. е.) — політичний і державний діяч Римської республіки, претор 197 року до н. е.

Див. також 
 Атілій